

Шафарня — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Шафарня — село в гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Шафарня — село в гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства